Persona (film), een film van Ingmar Bergman uit 1966
 Persona (IT), binnen de informatietechnologie een archetype van een gebruiker
 Persona (kerk) 
 Persona (theatergroep)
 Persona (computerspelserie), een Japanse computerspelserie
 Persona (rol), een bepaalde sociale rol of een rol gespeeld door een acteur
 Persona (middel), een computer die de cyclus van de vrouw kan bijhouden als hulp bij (anti)conceptie
 Persona (Jung), een begrip uit de psychologie van Carl Gustav Jung
 Persona, een add-on voor Firefox
 Persona non grata, een onwelkome persoon